A Night at the Opera – dosł. z angielskiego Noc w operze

 A Night at the Opera – album zespołu Queen
 A Night at the Opera – album zespołu Blind Guardian
 Noc w operze (A Night at the Opera) – film braci Marx